Hopkins County ist der Name folgender Countys in den Vereinigten Staaten:

 Hopkins County (Kentucky)
 Hopkins County (Texas)